

Улицы 
У́лица Роз — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Роз — улица в д. Сергеево Октябрьского района г. Кирова
 Улица Роз — улица в Сочи.
 Улица Роз — улица в Ставрополе.
 Улица Роз — улица в Казани.

Молдавия 
 Улица Роз (Трандафирилор) — улица в Кишинёве.

Германия 
 Улица Роз (Розенштрассе) — улица в Берлине.

Прочее 
 «Улица Роз» — песня группы Ария